Matriz ist der Name mehrerer Orte in Portugal:
 Matriz (Borba), Gemeinde (Freguesia) im Kreis Borba
 Matriz (Horta), Gemeinde (Freguesia) im Kreis Horta auf der Azoren-Insel Faial
 Matriz (Ribeira Grande), Gemeinde (Freguesia) im Kreis Ribeira Grande auf der Azoren-Insel São Miguel
 früherer Name von São Sebastião (Ponta Delgada) auf der Azoren-Insel São Miguel

Matriz oder La Matriz ist der Name mehrerer Parroquias urbanas („städtische Kirchspiele“) sowie deren Hauptkirchen (Iglesia La Matriz) in Ecuador:
 im Kanton Ambato, Provinz Tungurahua, siehe Ambato
 im Kanton Guano, Provinz Chimborazo, siehe Guano (Ecuador)
 im Kanton Latacunga, Provinz Cotopaxi, siehe Latacunga
 im Kanton San Pedro de Pelileo, Provinz Tungurahua, siehe Pelileo
 im Kanton Santiago de Píllaro, Provinz Tungurahua, siehe Píllaro

Siehe auch:
 Matrize